Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі Енн Гоббс і Венді Тернбулл з рахунком 6–4, 6–7, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд